L'Arxipèlag de Chiloé, un grup d'illes del sud de Xile.
 L'Illa Gran de Chiloé, l'illa més grossa de l'arxipèlag de Chiloé.
 La Província de Chiloé, divisió política que abasta gairebé totes les illes de l'arxipèlag de Chiloé.
 Intendència de Chiloé, una divisió administrativa durant l'època colonial espanyola que abastava un territori més ampli.